Bayon oder Bayón steht für:
 Bayon, Tempelanlage in Angkor Wat, Kambodscha
 Bayon (Fluss), Fluss im französischen Département Bouches-du-Rhône
 Bayon (Band), Musikgruppe

 Kanton Bayon, französischer Wahlkreis im Arrondissement Lunéville, Département Meurthe-et-Mosell

Gemeinden in Frankreich:
 Bayon (Meurthe-et-Moselle), Département Meurthe-et-Moselle
 Bayon-sur-Gironde, Département Gironde

Personen:
 Eugène Bayon, französischer Leichtathlet
 Isabel Bayón (* 1969), spanische Flamenco-Tänzerin, -Choreografin und -Lehrerin
 Marie-Emmanuelle Bayon Louis (1746–1825), französische Komponistin, Pianistin, Salonnières
 Tomás Bayón (* 1965), deutsch-spanischer Volkswirt und Professor für Betriebswirtschaftslehre

Siehe auch:
 Bayonne (Begriffsklärung)
 Baillon
 Baião